Скиба Олександр Сергійович (1974 — 2014) — український військовик з Вінниччини, старший сержант («Айдар»), учасник боїв за Щастя;
 Скиба Олександр Сергійович ( 1978) — український політик (колишній секретар Васильківської міськради) та військовик з Київщини, капітан (81 ОАеМБр), учасник боїв за Донецький аеропорт.